Живорад Петровић (1922—?), учесник Народноослободилачке борбе и политичар СР Србије. Носилац Партизанске споменице 1941.
 Живорад Жика Петровић (1939—2000), генерални директор Југословенског аеротранспорта (1992-2000).
 Живорад Петровић председник општине Бор